

Geografia 
 Adiós – comune della Navarra (Spagna)

Musica 
 Adios – album dei KMFDM del 1999
 Adios – traccia dell'album Mutter dei Rammstein del 2001
 Adiós – traccia dell'album Lo que te conté mientras te hacías la dormida dei La Oreja de Van Gogh del 2003
 Adios – album dei Böhse Onkelz del 2004
 Adiós – singolo di Ricky Martin del 2014
 Adios – singolo di Gilli con la partecipazione di Kesi del 2016
 Adiós – singolo di Fred De Palma del 2017
 Adiós – album di Glen Campbell del 2017